Rajd Włoch 2017 (14. Rally Italia Sardegna) – kolejna, 14 edycja rajdu samochodowego Rajd Włoch rozgrywanego we Włoszech. Rozgrywany był od 8 do 11 czerwca 2017 roku. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Składał się z 23 odcinków specjalnych (OS).

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS19

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 7 rundach

Kierowcy

Zespoły

WWW 
Oficjalna strona Rajdu Włoch

Przypisy 

2017
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2017
2017 we Włoszech